Salvatore Ladu – fantino italiano
 Salvatore Ladu – politico italiano